Argenteuil (Val-d'Oise) — comuna francesa  do departamento de Val-d'Oise
Argenteuil (Quebec) — condado canadense da província de Quebec

Desambiguações de topônimos